Steve Fox (voetballer), Engels voormalig voetballer 
 Steve Fox (muzikant), Canadees countryzanger 
 Steve Fox (Tekken), fictieve Britse bokser in de Tekken-spellen
 Steve Fox (politicus), Amerikaans politicus 
 Steve Fox, Japans basgitarist van de Japanse muzikale groep Godiego 
 Steve Fox, de huidige vicepresident en redactionele directeur van PC World Magazine